

Biografia 
Flavio è padre di due figlie. Separato dalla madre delle sorelle per essersi sposato nuovamente nel 2017.

Filmografia

Televisione 
Furian diventò noto con la comparsa a Colorado nel 2013 portando il personaggio "Zdenko" ossia un direttore di un casinò croato nella cittadina istriana di Buie d'Istria.

Internet 
Divenne noto a Trieste presentando su Telequattro il programma "Macete" con l'amico Massimiliano Cernecca, in arte Maxino nella quale, oltre a riproporre il direttore del casinò propone altri personaggi come ad esempio il sindaco Roberto Dipiazza, la Boba de Borgo, Enrico Ruggeri e molti altri arrivando a portarne una dozzina, sempre in compagnia dell'amico Maxino.